Сито:
 Си́то — устройство для разделения сыпучих масс по величине их составляющих.

Топоним 
 Си́то — озеро в Белоруссии и Латвии.
 Сито́ — аббатство во Франции.

Фамилия 
 Сито, Файвель Соломонович (1909—1945) — еврейский советский писатель.

Другое 
 СИТО — акроним, образованный от термина «сети инженерно-технического обеспечения».

См. также 
 Ситько